Kosky steht für:

 Kosky Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Barrie Kosky (* 1967), australischer Opern- und Theaterregisseur